Gracie Gold est une patineuse artistique américaine née le  à Newton, au Massachusetts. Elle participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, où elle finit  en individuel après avoir obtenu une médaille de bronze dans l'épreuve par équipes. Elle est aussi championne des États-Unis et gagnante du Trophée NHK en 2014.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillée de bronze olympique américaine
Naissance à Newton (Massachusetts)
Naissance en août 1995
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014